Oto lista (niepełna) planetoid zwanych transneptunami (skrót ang. TNO – trans-Neptunian object) i ich księżyców w kolejności odkrywania.

Zobacz też 
 lista ponumerowanych planetoid

Linki zewnętrzne 
 Lista TNO
 Lista znanych TNO

 
Listy planetoid